Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її несподівано перемогла Катерина Бичкова.
   
У фіналі Кім Клейстерс перемогла Марі П'єрс з рахунком 6–3, 6–1, вигравши свій перший титул на турнірах Великого шолома і перший з трьох титулів на Відкритому чемпіонаті США.

Це був перший турнір Великого шолома, у якому Марія Шарапова взяла участь як 1-ша ракетка світу, зайнявши цю позицію за тиждень до початку змагань. У півфіналі її перемогла Кім Клейстерс.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М Шарапова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Даніліду
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д Рандріантефі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М Гембейл
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А Кремер
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л Реймонд
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ю Шруфф
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Ф Пенетта
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Д Сафіна
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= МЕ Камерін
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Вашінгтон
| RD1-score11-1=66
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Мірза
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б Стрицова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Бартолі
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Ш Перрі
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= А Молік
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Шарапова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= D Randraintefy
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Реймонд
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ю Шруфф
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= МЕ Камерін
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Мірза
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Бартолі
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= Ш Перрі
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=0
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Шарапова
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ю Шруфф
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Мірза
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= М Бартолі
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М Шарапова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= С Мірза
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 

 Секція 3 

 Нижня половина 

 Секція 5 

| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= А Гейнс
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=66
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ю-Дж Чо
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Парра Сантонха
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= С Форец 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Х Дулко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Є Янкович
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Д Хладкова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ю Федак
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А Ґлетч
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Среботнік 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= С Шувей
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Сантанджело
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= М П'єрс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ж Енен-Арденн
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ю-Дж Чо
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Х Дулко
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= Є Янкович
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= А Ґлетч
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Среботнік
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= М П'єрс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01=

Секція 6

Секція 7

Секція 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Н Деші
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Бельтрам
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Коукалова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= В Кінґ
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Смашнова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= С Клезель
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= В Руано Паскуаль
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=65
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Т Головін
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=32
| RD1-team09={{Nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Шпрем
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Т Сунь
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Стосур
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Серра-Дзанетті
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= П Пармантьє
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Н Лі
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Л Девенпорт
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Н Деші
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В Кінґ
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Смашнова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Т Головін
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=32
| RD2-team05=

Примітки

Посилання 
 Drawsheet Source

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2005 у тенісі